Genoa pode ser:

Localidades
Genoa (Colorado)
Genoa (Illinois)
Genoa (Nebraska)
Genoa (Nevada)
Genoa (Ohio)
Genoa (Wisconsin)
Ou ainda:
Genoa City
Gênova

Outros
Genoa (vela) - em náutica, numa embarcação, é a vela situada à proa, frente ao mastro vertical mais de vante.
Genoa Cricket and Football Club - um clube de futebol italiano da cidade de Gênova.

Desambiguação